Trnava est un toponyme qui peut désigner :

Trnava, un village et une municipalité située dans le Comitat d'Osijek-Baranja ;
Trnava, une localité située dans la municipalité de Gornji Bogićevci, comitat de Brod-Posavina ;

Tërnavë/Trnava, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Podujevë/Podujevo, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;

Trnava, une localité située sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica ;
Trnava, un village situé dans la municipalité de Čajetina, district de Zlatibor ;
Trnava, un village situé sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje ;
Trnava, un village situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
Trnava, une localité située dans la municipalité de Preševo, district de Pčinja ;
Trnava, un village situé dans la municipalité de Raška, district de Raška ;
Trnava, un village situé sur le territoire de la Ville d'Užice, district de Zlatibor ;
Rajčinovićka Trnava, une localité située sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;

Trnava (en hongrois Nagyszombat et en allemand Tyrnau), une ville de Slovaquie occidentale.

Trnava, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Trnava, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Trnava, un affluent de la Želivka.

Homonymie de localités en  Tchéquie